Georgi Tschernow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Tschernow (Golfspieler), russischer Golfspieler 
 Georgi Alexandrowitsch Tschernow (1906–2009), russischer Geologe